Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Manuel Orantes e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 6-1, 2-6, 6-2.

Teste di serie

 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (semifinali)
 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (secondo turno)
 Assente
 Assente

 Manuel Orantes /  Guillermo Vilas (campioni)
 Ove Bengtson /  Björn Borg (quarti di finale)
 Georges Goven /  François Jauffret (quarti di finale)
 Iván Molina /  Jairo Velasco, Sr. (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1974